

Zemljopis 
Naselja
 Chama, Kolorado, SAD
 Chama, Novi Meksiko, selo u SAD-u
 Chama, Zambija, grad i distrikt

Rijeke
 Chama (rijeka u Venezueli)
 Chama (rijeka u SAD-u), pritoka rijeke Rio Grande, teče kroz selo Chama, Novi Meksiko

Ostalo 
 Chama (arheološko nalazište), arheološko nalazište u Alta Verapaz, Gvatemala, vezano za Maje
 Chama (pleme), (Ese'Ejja) pleme američkih Indijanaca jezične porodice Tacanan
 Chama (rod), rod mekušaca
 Chama (nadbiskup), mađarski nadbiskup iz 12. stoljeća